Hulsberg bezeichnet:

 ehemalige Gemeinde in Limburg, siehe Hulsberg (Limburg)

 einen Berg in den Niederlanden, siehe Hulsberg (Niederlande)
 ein Ortsteil von Bremen, siehe Östliche Vorstadt#Hulsberg
 eine Straße Am Hulsberg in Bremen